Sommarflickan kan syfta på:

 Sommarflickan (film) – en tysk-svensk film från 1955
 Sommarflickan (roman) – en barn- och ungdomsroman av Max Lundgren från 1971
 Sommarflickan (TV-serie) – en svensk TV-serie från 1978 baserad på denna roman

Se även 
 "Sommarflicka"